Eneco Tour 2016 var den 12. udgave af cykelløbet Eneco Tour. Det var det 26. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2016 og begyndte 19. september og sluttede 25. september 2016. Niki Terpstra fra  blev den samlede vinder af løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lars Bak kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Søren Kragh Andersen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside    
 

2016
UCI World Tour 2016